Paolo I indica
 Paolo I, patriarca di Costantinopoli (337-339)
 papa Paolo I (757-767)
 lo zar Paolo I di Russia (1796-1801)